

Cinema 
 The Spell – cortometraggio del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Spell – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Spell – film del 1950 diretto da Lorenzo P. Tuells
 The Spell – film per la televisione del 1977 diretto da Lee Philips
 The Spell – film del 2009 diretto da Owen Carey Jones

Letteratura 
 The Spell – romanzo di Alan Hollinghurst del 1998

Musica 
 The Spell – album di Kirka del 1987
 The Spell – album di Kevin Braheny e Tim Clark del 1996
 The Spell – album da solista di Ivan Doroschuk dei Men Without Hats del 1997
 The Spell – album dei The Black Heart Procession del 2006
 The Spell – album degli Alphabeat del 2009
 The Spell – singolo degli Alphabeat del 2009
 The Spell – album dei Cellar Darling del 2019